Spe ou SPE peut désigner :
 Service public de l'emploi ;
 Service public de l'électricité, en France ;
 Spe (14 Andromedae b), une planète extrasolaire (exoplanète) en orbite autour de l'étoile  (Veritate) ;
 SPE, ancien producteur belge d'électricité ;
 Solid phase extraction , une méthode séparative en chimie ;
 The Sound Pattern of English (traduit en français sous le titre Principes de phonologie générative), un ouvrage fondateur de linguistique de Noam Chomsky et Morris Halle ;
 Syndicalisme pour l'égalité, un courant du syndicat étudiant français UNEF ;
 Société parisienne d'édition - éditeur spécialisé notamment dans la bande dessinée (Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés, etc.) ;
 Spe Salvi, la deuxième encyclique du pape Benoît XVI, sur l'espérance ;
 le nerf sciatique poplité externe ;
 SPE Strovolos Nicosie, club de handball chypriote ;
 Sony Pictures Entertainment, producteur et distributeur de films ;
 Société de pathologie exotique, société savante française.

Homonymies connexes 
 spé.